Stengade har flere betydninger:

 Stengade (Helsingør) – en gade i Helsingør
 Stengade (København) – en gade på Nørrebro i København
 Stengade (Nykøbing Falster) - en gade i Nykøbing Falster
 Stengade (Rønne) - en gade i Rønne
 Stengade (Svaneke) - en gade i Svaneke
 Stengade (Sønderborg) - en gade i Sønderborg
 Stengade (Aalborg) - en gade i Aalborg

 andet
 Stengade (spillested) - et spillested i Stengade 30 på Indre Nørrebro